Ivan Pintar je ime več oseb:
 Ivan Pintar (prevajalec) (1854-1897)
 Ivan Pintar (zdravnik) (1888-1963)

Glej tudi 
 Ivan Pintarič